Відомі носії 
Марія Куликова:  Куликова Марія Василівна (1917—1999) — радянська діячка, новатор виробництва, помічник майстра прядильного виробництва Івановської фабрики імені Дзержинського, Герой Соціалістичної Праці.
 Куликова Марія Григорівна (. 1977) — російська акторка театру та кіно.
 Куликова Марія Дмитрівна (1932—2005) — радянська доярка-передовик, Герой Соціалістичної Праці.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок